JFF est un sigle qui peut désigner :
 Jamaica Football Federation (en français, Fédération de Jamaïque de football), une association regroupant les clubs de football de Jamaïque et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux de la sélection de Jamaïque ;
 , un festival annuel de film qui se tient à Jacksonville, en Floride ;
 , un festival annuel de film qui se tient à Zagreb, en Croatie, et qui est consacré à la préservation des souvenirs de l'Holocauste et à la sensibilisation du public à l'importance de la tolérance.